Wissbach ist ein Gewässername in der Schweiz:

 Wissbach (Chronbach), linker Oberlauf des Chronbachs (zur Urnäsch) bis Jakobsbad, Bezirk Gonten, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Wissbach (Glatt), linker Zufluss der Glatt (Thur) bei der Tobelmühle, Gemeinde Flawil, Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen
 Wissbach (Hinterrhein) – zwei Zuflüsse des Hinterrheins im Kanton Graubünden; flussabwärts:
 Wissbach (Hinterrhein, Rheinwald),  linker Zufluss vor dem Schießplatz Hinterrhein, Gemeinde Rheinwald, Region Viamala 
 Wissbach (Hinterrhein, Sufers), linker Zufluss im Sufnersee vor Sufers, Region Viamala

Siehe auch:
 Weissbach
 Wissenbach (Begriffsklärung)
 Weißbach
 Wiesbach